Мольба:

 Молитва — упрашивание, повторение просьб в надежде на милость и дарование всего необходимого.
 «Мольба» — советский кинофильм 1967 года  режиссёра Тенгиза Абуладзе производства киностудии «Грузия-фильм». 
 «Мольба» («Guzarish») — индийский кинофильм 2010 года режиссёра Санджая Лилы Бхансали с Ритиком Рошаном и Айшварией Рай в главных ролях.